Barracão puede referirse a:

Barracão, municipio brasileño del estado de Río Grande del Sur.
Barracão, municipio brasileño del estado de Paraná.